Harald Hansen er navnet på flere personer:

 Harald Hansen (politiker) (1835-1902) – dansk grosserer og politiker, medlem af Landstinget
 Harald Hansen (fodboldspiller) (1884-1927) – dansk fodboldspiller
 Harald Hansen (maler) (1890-1967) – dansk maler
 Harald Hansen (dommer) (1898-1974) – dansk dommer